Circle 7 Animation, или Disney Circle 7 Animation — ныне упразднённая компания, принадлежащая компании Walt Disney. Существовала с 2004 по 2006 годы. Сотрудниками компании шутливо называлась Pixaren’t, так как она была создана с целью сделать продолжения мультфильмов Pixar, без участия её самой Историю игрушек 3, Корпорацию монстров 2 и В поисках Немо 2.

История 
Студия была образована в 2004 году Майклом Айснером. Главой был назначен Эндрю Мильштейн, руководившей ранее филиалом Disney во Флориде. Ещё до этого произошли трения между Айснером и главой Pixar Стивом Джобсом, а именно по поводу заключения нового контракта. Согласно первому контракту, все персонажи, созданные Pixar для мультфильмов, принадлежат Disney, и имеет может создавать продолжения к любому проекту. Но договор не был подписан, и в итоге Disney решается выпустить продолжения к Истории игрушек, Корпорации монстров и В поисках Немо. Ответственность на создание было возложено на Circle 7.

Однако в 2005 году Айснер покидает пост генерального директора; его преемником стал Роберт Айгер. Возобновилось сотрудничество с Pixar, а в январе 2006 года купил её у Стива Джобса. Вскоре после этого 26 мая этого же года студия Circle 7 Animation была закрыта, а её версия Истории игрушек 3 была отложена. Многие ключевые фигуры, внёсшие вклад в развитие Pixar (Эд Катмулл и Джон Лассетер), стали руководить делами Disney. Эндрю Мильштейн, глава Circle 7, стал генеральным менеджером компании.

Примечания 

Компании, основанные в 2004 году
Компании, упразднённые в 2006 году
Pixar
Мультипликационные студии США
Walt Disney Animation Studios